2018 WD-40 Danish FIM Speedway Grand Prix – trzecia impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2018. Zawody odbyły się 30 czerwca 2018 na stadionie CASA Arena w Horsens.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Michaela Jepsena Jensena. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Mikkel Michelsen i Mikkel Bech.

Losowanie pozycji startowych odbyło się 29 czerwca.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Dania
2018
2018 w Danii
Horsens